Australian Open 2019 byl 107. ročník úvodního tenisového grandslamu sezóny, konaný v rozmezí 14. až 27. ledna 2019. V otevřené éře tenisu představoval 51. ročník australského majoru a celkově 204. grandslam.

Probíhal v melbournském Melbourne Parku na 16 soutěžních dvorcích s tvrdým umělým povrchem Plexicushion. Organizátory události se staly Mezinárodní tenisová federace a Australský tenisový svaz. Turnaj se řadil do kalendáře mužského okruhu ATP Tour 2019 a ženského okruhu WTA Tour 2019. Vítězové, vyjma smíšené čtyřhry, si do žebříčků připsali dva tisíce bodů.

Australian Open 2019 se stal prvním grandslamem v historii, na němž se hrál supertiebreak v závěru rozhodujících setů všech soutěží. Pokud závěrečná sada dospěla do stavu 6–6 na gamy, následoval 10bodový supertiebreak s nutností alespoň dvoubodového rozdílu pro vítězství v zápase.

Pravidlo o vysoké teplotě bylo nahrazeno teplotním indexem, který vyjma teploty vzduchu zohlednil i vlhkost, rychlost větru a další parametry. Při výsledné hodnotě indexu nad 4,0 mohli tenisté požádat o desetiminutovou přestávku, ženy po druhém a muži po třetím setu. Ve třech největších arénách se po zatažení střechy přestávka nekonala. Poprvé bylo pravidlo uplatněno i v mužských soutěžích.

Dvojnásobným obhájcem titulu v mužské dvouhře byl třetí hráč žebříčku a šestinásobný vítěz Roger Federer ze Švýcarska, kterého ve čtvrtém kole vyřadil 20letý Řek Stefanos Tsitsipas. Mezi ženami plnila roli obhájkyně dánská světová trojka Caroline Wozniacká, jež ve třetím kole podlehla Rusce Marii Šarapovové.

Generálním sponzorem byl dlouholetý partner turnaje, jihokorejská automobilka Kia.

Australian Open 2019 s přibližně 780 tisíci diváky se stal do té doby nejvíce navštíveným grandslamem historie.

107. ročník 
Australian Open 2019 představoval 107. ročník turnaje odehrávajícího se v Melbourne Parku.

Grandslam zahrnoval soutěže mužské i ženské dvouhry, mužskou, ženskou a smíšenou čtyřhru a soutěže juniorů do osmnácti let, které patřily do nejvyšší kategorie Grade A. Na turnaji se také odehrávaly singlové a deblové soutěže vozíčkářů, včetně kvadruplegiků, jež probíhaly v rámci vozíčkářské NEC tour, řazené do kategorie Grand Slamu. Legendy se představily v exhibičním klání.

Turnaj se konal na 16 soutěžních dvorcích s tvrdým povrchem Plexicushion se sytým tónováním vyššího kontrastu míčku vůči podkladu. Součástí areálu byly tří hlavní zastřešené kurty – Rod Laver Arena s kapacitou 14 570 diváků, Melbourne Arena s 9 646 místy a Margaret Court Arena, která pojmula 7 500 návštěvníků. Čtvrtý a pátý dvorec (1573 Arena a Court 3) disponovaly 3 000 místy.

Poprvé se hrálo s míči Dunlop, které v pětileté smlouvě od roku 2019 nahradily míče Wilson. Struny grandslamu zajistila firma Yonex. Generálním partnerem byla automobilka Kia. Hlavními partnery pak firmy ANZ, Luzhou Laojiao a Rolex. Z více než 2 500 zájemců bylo v rámci náborového programu vybráno 350 sběračů, chlapců a dívek ve věku 12–15 let, včetně Korejců, Číňanů a dvou Francouzů. Technologii pro dopad míčů, tzv. jestřábí oko, řídila společnost Rolex. Nainstalována byla na všechny soutěžní dvorce.

Vítězové 
Mužskou dvouhru vyhrál první hráč světa Novak Djoković ze Srbska. Získal tak rekordní sedmý triumf na Australian Open, jímž se na čele tabulek odpoutal od Roye Emersona a Rogera Federera. Celkově vybojoval patnáctou grandslamovou trofej, čímž se na třetím místě historických statistik osamostatnil na Petu Samprasovi. Navázal rovněž na výhry ve Wimbledonu 2018 a US Open 2018.

V ženské dvouhře zvítězila 21letá Japonka Naomi Ósakaová, která získala druhou grandslamovou trofej, a po US Open 2018, druhou v řadě. Bodový zisk ji poprvé posunul do čela světového žebříčku jako první takovou tenistku z Asie, bez rozdílu pohlaví.

V mužské čtyřhře triumfovala francouzská dvojice Pierre-Hugues Herbert a Nicolas Mahut, která jako osmá v historii zkompletovala kariérní Grand Slam. V předchozí kariéře si tituly odvezli z US Open 2015, Wimbledonu 2016 a French Open 2018. V otevřené éře se tento výkon před nimi podařil pouze třem dvojicím.

Ženskou čtyřhru ovládl australsko-čínský pár Samantha Stosurová a Čang Šuaj. 34letá Stosurová vybojovala v osmém grandslamovém finále čtyřhry třetí trofej a stala se první australskou šampionkou v této melbournské soutěži od Alicie Molikové v roce 2005. 30letá Čangová odehrála debutové grandslamové finále v kariéře a navazála na jediné čínské vítězky turnaje, Jen C’ s Čeng Ťie z roku 2006.

Smíšenou čtyřhru vyhrála česko-americká dvojice Barbora Krejčíková a Rajeev Ram, jejíž členové získali první grandslamovou trofej z mixu.

Galerie vítězů

Statistiky 
 Nejvíce es:  Milos Raonic – 132 /  Naomi Ósakaová – 59;
 Nejrychlejší podání:  Marius Copil – 231 km/h /  Venus Williamsová – 199 km/h;
 Nejvíce dvojchyb:  Alexander Zverev – 33 /  Maria Šarapovová – 26;
 Nejvyšší úspěšnost prvního podání:  Thanasi Kokkinakis – 53 ze 67 = 79 % /  Monica Niculescuová – 57 ze 72 = 79 %;
 Nejvyšší úspěšnost vyhraných míčů po prvním podání:  John Isner – 93 ze 107 = 87 % /  Věra Lapková – 15 ze 17 = 88 %;
 Nejvíce vyhraných míčů na returnu prvního podání:  Novak Djoković – 148 /  Naomi Ósakaová – 136;
 Nejvyšší úspěšnost vyhraných míčů po druhém podání:  Nick Kyrgios – 16 z 23 = 70 % /  Monica Niculescuová – 10 z 15 = 67 %;
 Nejvíce vyhraných míčů na returnu druhého podání:  Roberto Bautista Agut – 133 /  Naomi Ósakaová – 83;
 Nejvíce proměněných brejkbolů:  Novak Djoković – 42 /  Naomi Ósakaová – 31;
 Nejvyšší úspěšnost proměněných brejkbolů:  Marco Cecchinato – 6 ze 7 = 86 % /  Magda Linetteová – 1 z 1 = 100 %

Dotace turnaje 
Celkový rozpočet Australian Open 2019 dosáhl výše 62,5 miliónů australských dolarů, což znamenalo meziroční nárůst o 14 %. Vítězové dvouhry obdrželi prémii 4 100 000 australských dolarů. Od roku 2001, kdy dotace činila 13,9 milionů australských dolarů, se odměny hráčům navýšily o 351 %, respektive částku 48,6 miliónů australských dolarů.

Body do žebříčků ATP a WTA 
Tabulka uvádí zisk bodů do žebříčku ATP a WTA v závislosti na kole turnaje, ve kterém tenista vypadl.

Odhlášení tenisté

Muži 

 
Úplný seznam
Úplné složení odstoupivších a hráčů, kteří je nahradili v mužské dvouhře.
  Juan Martín del Potro → nahradil jej  Pedro Sousa
  Richard Gasquet → nahradil jej  Ugo Humbert
  Jozef Kovalík → nahradil jej  Michael Mmoh
  Vasek Pospisil → nahradil jej  Guillermo García-López

Ženy 
Úplný seznam
Úplné složení odstoupivších a hráček, které je nahradily v ženské dvouhře.
  Coco Vandewegheová → nahradila ji  Sachia Vickeryová

Dospělí

Dvouhra mužů

Dvouhra žen

Čtyřhra mužů

Čtyřhra žen

Smíšená čtyřhra

Junioři

Dvouhra juniorů

Dvouhra juniorek

Čtyřhra juniorů

Čtyřhra juniorek

Vozíčkáři

Dvouhra vozíčkářů

Dvouhra vozíčkářek

Čtyřhra vozíčkářů

Čtyřhra vozíčkářek

Dvouhra kvadruplegiků

Čtyřhra kvadruplegiků

Legendy

Čtyřhra mužských legend

Divoké karty 
Divoké karty do hlavních soutěží pro zástupce francouzského a amerického tenisu v singlových soutěžích byly přiděleny v rámci reciproční dohody tří tenisových svazů pořádajících Grand Slam, Tennis Australia, Amerického tenisového svazu (USTA) a Fédération Française de tennis (FFT), který vybral Jo-Wilfrieda Tsongu a Claru Burelovou.

Americký tenisový svaz udělil místo hráči, který nasbíral nejvíce bodů ze dvou nejlepších akcí ATP Tour či challengerů v rámci započítávaných turnajů Paris Masters, $75K Canberra, $75K Charlottesville, $75K+H Šen-čen, €106K+H Bratislava, €85K+H Mouilleron-le-Captif, $150K+H Bengalúru, $150K+H Houston, $75K Champaign a $50K+H Kóbe. Vítězem interní soutěže se 180 body se stal Jack Sock. Ženy kumulovaly body ze tří amerických turnajů ITF s dotací 80 tisíc dolarů v Maconu, Tyleru a Wacu, a 150tisícové události v Houstonu. Body se hráčce započetly ze tří nejlepších turnajů. Divkou kartu v hlavní soutěži si zajistila Whitney Osuigweová se 160 body.

O další čtyři divoké karty byl v asijsko-pacifickém panregionu posedmé sehrán kvalifikační turnaj Asia-Pacific Australian Open Wildcard Playoff v mužském a ženském singlu i deblu. Hrálo se v čínském Ču-chaji mezi 26. listopadem a 2. prosincem 2018. Do grandslamových dvouher postoupili Číňané Li Če a Pcheng Šuaj. Deblové divoké karty připadly čínské dvojici Kung Mao-sin a Čang Ce, v ženské části pak tchajwanskému páru Čang Kchaj-čen a Hsu Ching-wen.

Australský svaz organizoval 10. až 16. prosince 2018 vlastní kvalifikační turnaj o divoké karty v Melbourne Parku, z něhož vyšli vítězně James Duckworth s Kimberly Birrellovou v grandslamových dvouhrách a Destanee Aiavová s Naiktha Bainsovovou v ženské čtyřhře. Vyjma toho Australanky o karty soupeřily na podzim 2018 v rámci dvou australských turnajů ITF, a to Canberra Tennis International a Bendigo Women's International, z nichž nejvíce bodů a postup získaly Priscilla Honová do dvouhry a pár Ellen Perezová s Arinou Rodionovovou do ženského debla.

Mužská dvouhra

Ženská dvouhra

Mužská čtyřhra

Ženská čtyřhra

Smíšená čtyřhra

Kvalifikanti 
Před zahájením hlavních soutěží v Melbourne Parku proběhly singlové kvalifikační turnaje hrané mezi 8.–11. lednem 2019. Poprvé se ženské části účastnilo 128 namísto 96 hráček. Uděleno mohlo být až devět divokých karet na soutěž. Do dvouher z nich postouplo šestnáct mužů i žen.

Žebříčková ochrana 
Následující tenisté využili k účasti v hlavních soutěžích žebříčkové ochrany:

 Mužská dvouhra
  Steve Darcis (90.)
  Andy Murray (2.)
  Janko Tipsarević (88.)

 Ženská dvouhra
  Timea Bacsinszká (23.)
  Bethanie Matteková-Sandsová (90.)
  Laura Siegemundová (32.)

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Australian Open – oficiální stránky 

 
ATP Tour 2019
WTA Tour 2019
Tenis v Austrálii v roce 2019